Um dos métodos para se estimar o tamanho do átomo é através do raio covalente. Calcula-se essa medida como a metade da distância entre dois núcleos de átomos de mesmo elemento químico ligantes.

Tabela 

Legenda: 

Propriedades químicas